Die Abkürzung LED steht für:
 Light-emitting diode, siehe Leuchtdiode
 Flughafen Pulkowo bei St. Petersburg im IATA-Flughafencode
 Landeserdbebendienst Baden-Württemberg
 Levodopa-Äquivalenzdosis (von engl. „levodopa equivalent dose“)

Led bedeutet außerdem:
 Led (Waga), linker Nebenfluss der Waga in der Oblast Archangelsk (Russland)

Siehe auch:
 Leth
 Let

LED